Toponímia:
 Monzón   o Montsó , ciutat de la província d'Osca 
 Monzón de Campos, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Bisbat de Barbastro-Monzón, diòcesi catòlica al nord de la província d'Osca (Aragó), part de la província eclesiàstica de Saragossa 
 Castell de Monzón de Campos, castell-fortalesa a la província província de Palència
 Reino de Monzón  o Regne de Montsó
 Biografies:
 Carlos Monzón (San Javier, província de Santa Fe, 1942 - Santa Rosa de Calchines, Santa Fe, 1995), boxejador argentí 
 Daniel Monzón Jerez (Palma, 1968), director, guionista i actor mallorquí 
 Fabián Monzón(Granadero Baigorria, província de Santa Fe, 1987), futbolista argentí 
 Jesús Monzón Repáraz (Pamplona, 1910 - 1973), polític comunista navarrès 
 Luis Monzón Artiles (Las Palmas de Gran Canaria, 1966), pilot de ral·lis i gran turisme canari 
 Telesforo de Monzón Ortiz de Urruela (Bergara, 1904 - Baiona, 1981), escriptor, polític i líder nacionalista basc